La Tour – miejscowość i gmina we Francji w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Nadmorskie
 La Tour – miejscowość i gmina we Francji w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia
 La Tour – jednostka osadnicza w USA, w stanie Missouri

Zobacz też